Lichtdruk (natuurkunde)
 Lichtdruk (druktechniek)